Горбатка — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Горбатка — деревня в Кричевском районе Могилёвской области.

Россия 
 Горбатка — село в Михайловском районе Приморского края.